5/2 kan syfta på:

 5 februari
 2 maj (amerikanskt datumformat)